Ельничная — деревня в Ужурском районе Красноярского края России. Входит в состав Малоимышского сельсовета.

До 1995 года деревня входила в состав Старокузурбинского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 51 км к востоку от районного центра Ужур.

История 

Входила в состав Старокузурбинского сельсовета до его упразднения в 1995 году.
28 сентября 1995 года Законом Красноярского края № 7-179 Старокузурбинский сельсовет был упразднён и его населённые пункты переданы в Малоимышский сельсовет.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ельничная на карте Wikimapia 

Населённые пункты Ужурского района